Тарлочан Сингх Бава (, ) — индийский хоккеист (хоккей на траве), защитник. Олимпийский чемпион 1948 года.

Биография 
Тарлочан Сингх родился 12 февраля 1923 года в индийском городе Лахор (сейчас в Пакистане).

Учился в Лахоре в колледже Дайял Сингх. Играл в хоккей на траве за лахорские ИМКА и «Бразерс». В 1945—1956 годах защищал цвета Пенджаба, в 1952 году был капитаном команды.

В 1948 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль. Играл на позиции защитника, провёл 5 матчей, забил 2 мяча (по одному в ворота сборных Испании и Великобритании).

Завершив игровую карьеру, тренировал сборную Индии на летних Азиатских играх 1962 года в Джакарте и в туре по Лиону.

В 1949 году поступил на службу в полицию Пенджаба в качестве помощника субинспектора. В 1981 году ушёл в отставку, будучи суперинтендантом полиции в Харьяне.

Умер 24 апреля 2008 года в доме дочери в индийском городе Амбала.

Семья 
Отец Тарлочана Сингха был хоккеистом, играл за Пенджабский университет. Двое старших братьев также играли в хоккей на траве за команду Лахорского правительственного колледжа.

У Сингха было двое дочерей и сын -— тренер по крикету Суквиндер Сингх Бава.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года
Тренеры Индии
Тренеры мужской сборной Индии по хоккею на траве